La Romagne (Ardenas)
 La Romagne (Maine-et-Loire)